

Mineralogia 
Il gesso – solfato di calcio biidrato, è un minerale tenero del secondo grado della scala di Mohs.
Da esso prendono il nome:
 gesso – roccia sedimentaria formata da stratificazioni di detto materiale.
 gesso –  materiale da scultura ed edilizia.
 scagliola –  materiale fine da scultura ed edilizia.
 gessetto o gesso – piccolo pezzo di piede di calcio per scrivere sulle lavagne.

Geografia 
 Gesso – torrente del Piemonte che bagna Cuneo
Cuneo Gesso – stazione ferroviaria che prende nome dall'omonimo torrente.
 Gesso – frazione di Cocconato in provincia di Asti.
 Gesso – frazione del comune di Messina che prende origine dal minerale omonimo.

Medicina 
 garza gessata, gesso o ingessatura – fasciatura rigida realizzata mediante sovrapposizioni di garza gessata per immobilizzare un arto fratturato.

Altri progetti